Чата — загін козаків чи гайдамаків чисельністю до кількох десятків осіб.

 Чата — село, громада округу Левіце, Нітранський край Словаччини.

Див. також 
 Чати (значення)
 Чат (значення)